Strength ("forza" in lingua inglese) può riferirsi a:

Film
Strength – cortometraggio del 1915 diretto da Ulysses Davis
Strength – cortometraggio del 2012 diretto da David Damen
Strength – cortometraggio del 2012 diretto da Asta Cummings

Musica
 Strength – album dei The Alarm del 1985
 Strength – album degli Enuff Z'nuff del 1991
 Strength – album dei No Innocent Victim del 1995